Cette page contient les pages d'homonymie de Algonquin et Algonquien.

Algonquin

Toponyme 

 Algonquin Highlands, un canton de l'Ontario au Canada ;
 parc provincial Algonquin, en l'Ontario, au Canada ;
 South Algonquin, un canton du Sud de l'Ontario ;
 Algonquin, un village situé dans l’Illinois.

Autres 

Algonquin ou Algonquins peut désigner :
 Algonquins, un peuple autochtone membre des Premières Nations situé au Québec et en Ontario au Canada ;
 algonquin, la langue du peuple algonquin qui fait partie du groupe des langues algonquiennes ;
 Algonquin, un vaisseau de ligne de la marine française du  ;
 Algonquin, un cocktail ;
 , un destroyer de la Marine royale canadienne ;
 , un ancien destroyer de la Marine royale canadienne ;
 Hôtel Algonquin, un hôtel à Saint-Andrews, au Nouveau-Brunswick ;
 Hôtel Algonquin, un hôtel à New York.

Algonquien 

Le terme algonquien réfère plutôt :
 aux langues algonquiennes, une famille de langue amérindienne en Amérique du Nord, comprenant entre autres la langue algonquine ;
 aux peuples algonquiens ou Algonquiens, le groupe constitué des peuples qui parlent une langue algonquienne, comprenant entre autres les Algonquins.